

Personnalités 

 Antoine Boizot (v. 1702 - 1782), peintre français ;
 Émile Boizot (1876 - 1948), graveur sur bois et peintre français ;
 Louis-Simon Boizot (1743-1809), sculpteur néo-classique français ;
 Marie-Louise-Adélaïde Boizot (1744-1800), graveuse française.